

Geografia
 Ghiacciaio Whittle, in inglese Whittle Glacier – ghiacciaio sulla costa di Budd, nella Terra di Wilkes, in Antartide
 Penisola Whittle – penisola sulla costa della Terra di Graham, in Antartide
 Whittle-le-Woods – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Lancashire

Persone
 Frank Whittle (1907-1996) – ingegnere e aviatore britannico
 Jacob Whittle (2004) – nuotatore britannico
 Jenny Whittle, propr. Jennifer Hazel Whittle (1973) – ex cestista australiana
 Peter Whittle (1927-2021) – matematico e statistico neozelandese
 Ricky Whittle propr. Richard Whittle (1981) – attore britannico

Altro
 44217 Whittle – asteroide della fascia principale
 Whittle W.1, o Whittle Supercharger Type W1 – motore aeronautico turbogetto